Serranochromis — рід риб родини цихлові. Налічує 14 видів..

Види 
 Serranochromis altus Winemiller & Kelso-Winemiller 1991 
 Serranochromis angusticeps (Boulenger 1907) 
 Serranochromis carlottae (Boulenger 1905) 
 Serranochromis codringtonii (Boulenger 1908) 
 Serranochromis giardi (Pellegrin 1903) 
 Serranochromis greenwoodi (Bell-Cross 1975) 
 Serranochromis janus Trewavas 1964 
 Serranochromis longimanus (Boulenger 1911) 
 Serranochromis macrocephalus (Boulenger 1899) 
 Serranochromis meridianus Jubb 1967 
 Serranochromis robustus (Günther 1864) 
 Serranochromis spei Trewavas 1964 
 Serranochromis stappersi Trewavas 1964 
 Serranochromis thumbergi (Castelnau 1861)

Переглянуті (старі) назви 

 Serranochromis gracilis див. Chetia gracilis (Greenwood 1984)

Джерела 

Pseudocrenilabrinae